Pável Pardo Segura (Guadalajara, 1976. július 26. –) mexikói labdarúgó. 146 válogatottságával a világ nagyon sokszoros válogatottjai közé tartozik.

Pályafutása

Klubcsapatokban

A mexikói első osztályú bajnokságban 1993. október 3-án mutatkozott be az Atlas színeiben, amikor csapata idegenben 1–2-es győzelmet aratott a Correcaminos felett.

A válogatottban

Mérkőzései a válogatottban

Források

Pável Pardo statisztikái a mexikói bajnokságban 

1976-ban született személyek
Élő személyek
Mexikói labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az 1998-as világbajnokság labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A Club América labdarúgói
A Tecos UAG labdarúgói
A Chicago Fire labdarúgói
A VfB Stuttgart labdarúgói